Kienholz steht für:

 Stücke unterschiedlichster Längen aus harzreichem Holz, siehe Kienspan
 ein Ortsteil der Gemeinde Brienz BE im Kanton Bern, Schweiz

Kienholz ist der Familienname von:

 Edward & Nancy Kienholz, US-amerikanisches Künstlerpaar, bestehend aus:
 Edward Kienholz (1927–1994), bedeutender postrealistischer Künstler
 Nancy Kienholz (1943–2019), Fotografin, Objekt- und Konzeptkünstlerin
sowie von
 Eva Kienholz (* 1987), deutsche Journalistin und Autorin